Vilassar de Mar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilassar de Mar (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilassar de Mar (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar